Блейк Коулман (; род. 28 ноября 1991, Плейно) — американский хоккеист, нападающий клуба «Калгари Флэймз» и сборной США по хоккею. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021).

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ 2011 года был выбран в 3-м раунде под общим 75-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз». Он продолжил свою карьеру, играя за команду «Майами Редхокс», которая представляет Университет Майами в Огайо.

В июле 2015 года подписал двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси Девилз», после чего был переведён в фарм-клуб команды «Олбани Девилз». 26 марта 2017 года в матче против «Даллас Старз» забросил первую шайбу в НХЛ, но «Даллас» выиграл со счётом 2:1 в овертайме.

26 июля 2017 года продлил контракт с «Девилз» на один год. 

17 июля 2018 года продлил контракт с клубом на три года. За два следующие сезона он повысил свою результативность, заработав 67 очков (43+24), но 16 февраля 2020 года был обменян в «Тампу-Бэй Лайтнинг» на Нолана Фута. В составе «молний» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв его в 2020 и 2021 годах.

По окончании сезона стал свободным агентом и 28 июля 2021 года подписал шестилетний контракт с клубом «Калгари Флэймз».

Международная 
Играл за сборную США на ЧМ-2018; на турнире заработал 2 очка (1+1) и стал обладателем бронзовых медалей в составе сборной.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные нападающие
Хоккейные левые нападающие
Игроки «Трай-Сити Шторм»
Игроки «Майами Редхокс»
Игроки «Олбани Девилз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Калгари Флэймз»
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой